Weikert est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Grete Weikert (1914-), skieuse alpine autrichienne ;
 Thomas Weikert (1961-), dirigeant sportif allemand de tennis de table.

Patronyme germanique